

Automobili 

 Allard – casa automobilistica britannica
Allard J2X-C – vettura sportiva

Musei 

 Allard Pierson Museum – museo archeologico dei Paesi Bassi

Persone 
 Albéric Allard (1834-1872) – giurista belga
 Fernand Allard l'Olivier (1883-1933) – pittore e illustratore belga
 Henry-Marie Allard (1773 circa-1843) – rivoluzionario francese
 Jean-François Allard (1806-1889) – arcivescovo cattolico francese
 Jean-François Allard (1785–1839) – militare e avventuriero francese
 Karine Allard (1973) – ex sciatrice alpina francese
 Lucille Roybal-Allard (1941) – politica statunitense
 Marion Allard (1990) – ex sciatrice alpina francese
 Paul Allard (1841-1916) – storico delle religioni francese
 Wayne Allard (1943) – politico statunitense